Valdecir de Souza Júnior vagy egyszerűen Tchô (Belo Horizonte, 1987. április 21. –), brazil labdarúgó, a Bahia középpályása.

További információk 
Tchô adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1987-ben született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil labdarúgók
Az Atlético Mineiro labdarúgói
A Marítimo labdarúgói
A CA Bragantino labdarúgói
A Figueirense FC labdarúgói
Az AA Ponte Preta labdarúgói
Az América (MG) labdarúgói
Az EC Bahia labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek